Беллотті () — італійське прізвище.

 П'єтро Беллотті (1625–1700) — венеціанський художник XVII ст.
 П'єтро ді Беллотті або П'єтро ді Беллотті Каналетті (1725 — бл. 1805) — художник, молодший брат художника Бернардо Беллотто (1720–1780). Працював переважно у містах Франції(Нант, Безансон, Лілль, Париж).
 Марта Беллотті (кінець XVII ст., Тренто) — мати уславленого архітектора Паоло Фонтана доби бароко, що працював у Речі Посполитій і в Україні в її складі.